Sekou Sylla ist der Name folgender Personen:

* Sekou Sylla (Fußballspieler, 1992) (* 1992), guineischer Fußballspieler
 Sekou Sylla (Fußballspieler, 2001) (* 2001), ivorischer Fußballspieler